Transatlantic Race steht für englische Transatlantikregattas
 Single-Handed Transatlantic Race
 Two Handed Transatlantic Race